Tigerpython steht für:

 Dunkler Tigerpython (Python bivittatus)
 Heller Tigerpython (Python molurus)